Liganj je naselje u Hrvatskoj u općini Lovranu. Nalazi se u Primorsko-goranskoj županiji.

Zemljopis 
Jugozapadno je Lovranska Draga, južno je Tuliševica, istočno i sjeveroistočno je Lovran, sjeverno je Dobreć, zapadno je park prirode Učka.

Stanovništvo

Izvori

Mrežna sjedišta 

Naselja u Primorsko-goranskoj županiji